Il singolare del torneo di tennis Zagreb Open 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Janko Tipsarević che ha battuto in finale Júlio Silva 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Gaël Monfils (semifinali)
 Amer Delić (quarti di finale)
 Janko Tipsarević (Campione)
 Ivo Karlović (primo turno)

 Diego Hartfield (primo turno)
 Nicolas Mahut (secondo turno)
 Alex Bogdanović (primo turno)
 Raemon Sluiter (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2007